Guernsey kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Guernsey, berg,

Guernsey 

 Guernsey, ö och självstyrande område,

USA 

 Guernsey, Wyoming, stad i Platte County, Wyoming